Antonín Jelínek – czeski biskup protestancki
 David Jelínek – czeski koszykarz
 Jan Jelínek – czeski pastor
 Josef Jelínek – czeski piłkarz
 Miroslav Jelínek – czeski kompozytor

Zobacz też 
 Jelinek